Кручь — название населённых пунктов:

Россия 
 Кручь — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Кручь — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Кручь — деревня в Воловском районе Тульской области.